Afonso Alves – calciatore brasiliano
 Antônio de Castro Alves – poeta brasiliano 
 Bruno Alves – calciatore portoghese
 Camila Alves – modella brasiliana naturalizzata statunitense
 Carlos Alberto Alves Garcia noto come Carlitos – calciatore portoghese
 Daniel Miguel Alves Gomes noto come Danny – calciatore portoghese
 Diego Alves – calciatore brasiliano
 Jailton Alves Miranda noto come Kuca – calciatore brasiliano
 Juliana Alves – attrice e modella brasiliana
 João Alves de Assis Silva noto come Jô – calciatore brasiliano
 Luis Roberto Alves – calciatore messicano
 Magno Alves – calciatore brasiliano
 Maurício Alves Peruchi – calciatore brasiliano
 Nivaldo Alves Freitas Santos noto come Nivaldo – calciatore capoverdiano
 Paulo António Alves, conosciuto come Paulão – calciatore angolano
 Rogério Santana Alves – calciatore di calcio a 5 brasiliano

Pagine correlate 
 Thiago Alves